

Astronomia
 12755 Balmer – asteroide della fascia principale
 Cratere Balmer – cratere lunare

Persone
 Jack Balmer (1916-1984), calciatore inglese
 Johann Jakob Balmer (1825-1898), fisico svizzero, scopritore della serie di Balmer
 Randall Balmer (1954), religioso e storico statunitense
 Walter Balmer (1948-2010), calciatore svizzero
 William Balmer (1877 – ...), calciatore inglese